Milan Jevtović (Pranjani, 1993. június 13. –) szerb korosztályos válogatott labdarúgó, a norvég Odd csatárja.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Jevtović a szerb Pranjaniban született. Az ifjúsági pályafutását a Borac Čačak akadémiájánál kezdte.

2012-ben mutatkozott be a Borac Čačak másodosztályban szereplő felnőtt csapatában. 2015-ben átigazolt az osztrák LASK Linzhez, majd már másnap kölcsönben visszatért a szerb klubhoz. A 2016-os szezonban a norvég első osztályban érdekelt Bodø/Glimt csapatát erősítette szintén kölcsönben, ahol összesen 23 mérkőzésen nyolc gólt ért el. 2016 augusztusában a török Antalyasporhoz szerződött. 2017-ben kölcsönjátékosként a Rosenborg csapatában szerepelt. 2018. július 1-jén a Crvena zvezdához igazolt. Először a 2018. július 11-ei, a lett Spartaks Jūrmala elleni mérkőzés 82. percében, Nemanja Radonjićot váltva lépett pályára. A ligában 2018. július 20-án, a Dinamo Vranje ellen 3–0-ra megnyert bajnokin debütált és egyben megszerezte első gólját is a klub színeiben. 2020 első felében a ciprusi APÓEL csapatánál játszott kölcsönben. 2020 augusztusában a dán Aarhushoz igazolt. 2021. augusztus 31-én három éves szerződést kötött a norvég Odd együttesével. Először a 2021. szeptember 12-ei, Bodø/Glimt elleni találkozó 65. percében, Sander Svendsen cseréjeként lépett pályára. Első ligagólját 2022. április 3-án, a Tromsø ellen 2–0-ra megnyert mérkőzésen szerezte.

A válogatottban 
Jevtović 2015-ben egy mérkőzés erejéig tagja volt a szerb U23-as válogatottnak.

Statisztikák 
2023. március 12. szerint

Sikerei, díjai 
Rosenborg
 Eliteserien
 Bajnok (1): 2017

 Norvég Szuperkupa
 Győztes (1): 2017

Crvena zvezda
 Szerb Szuperliga
 Bajnok (1): 2018–19

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1993-ban született személyek
Szerb labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Antalyaspor labdarúgói
A Rosenborg labdarúgói
A Crvena Zvezda labdarúgói
Az Apoel Nicosia labdarúgói
Az Aarhus labdarúgói
Az Odds BK labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
A Dán Szuperliga labdarúgói
Élő személyek